Java Advanced Imaging (JAI) — расширение API платформы Java, что обеспечивает набор объектно-ориентированных интерфейсов для программирования процедур обработки изображений на высоком уровне.

JAI доступен для загрузки на сайте Sun Microsystems для Windows, Solaris, и Linux. Apple Computer предлагает реализацию API для Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.4 поставляется с уже установленной JAI.

В то время как API разработанное для Java, реализации могут быть написаны или на языке программирования Java, или использовать низкоуровневые библиотеки написанные на других языках программирования.

Подпроекты 
В свою очередь содержит подпроекты:

 hdr-codec — Кодеки для разного динамического диапазона изображения
 jai-ant — Ant задачи для построения и запуска цепи JAI
 jai-core — основное ядро
 jai-demos — демонстрационные программы
 jai-operators — JAI операторы которые не входят в ядро
 jai-webstart — бинарные файлы для Java Advanced Imaging Web Start
 jaistuff — примеры и учебные пособия

См. также 
 Компьютерная графика

Ссылки 
 Страница проекта.

Язык программирования Java